Der Wettbewerb der Männer im Beachhandball bei den World Games 2005 war zum zweiten und letzten Mal als Demonstrationssportart Bestandteil dieser Multisportveranstaltung der nichtolympischen Sportarten.

Die Spielerkader der Nationen finden sich hier.

Vorrunde

Abschlusstabelle Gruppe A

Abschlusstabelle Gruppe B

Finalrunde

Spiel um Bronze

Spiel um Gold 
Das Finale wurde von 1500 Zuschauern verfolgt und zudem im Fernsehen übertragen.

Weblinks 
 Ergebnisse der Beachhandball-Wettbewerbe bei den World Games 2005

Beachhandball Männer
Handballveranstaltung 2005
Beachhandball-Wettbewerb in Deutschland
2005_Männer
Handball (Nordrhein-Westfalen)